Derolez ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Derolez, Mediävist und Professor für Paläographie und lateinische Handschriftenkunde des Mittelalters an der Freien Universität von Brüssel
 René Derolez (1921–2005), belgischer, anglistischer und germanistischer Mediävist und Runologe